Margo Rukun (Muara Sugihan), een plaats in Indonesië
Margo Rukun (Senyerang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing